Crying — третий студийный альбом американского певца Роя Орбисона, вышедший в  1962 году на лейбле Monument Records.

Список композиций 
Авторы всех песен альбома Рой Орбисон и Джо Мелсон (кроме указанных дополнительно).

 «Crying»
 «The Great Pretender» (Бак Рам)
 «Love Hurts» (Будло Брайант)
 «She Wears My Ring» (Фелис и Будлё Брайант)
 «Wedding Day»
 «Summersong»
 «Dance»
 «Lana»
 «Loneliness»
 «Let’s Make A Memory»
 «Nite Life»
 «Running Scared»

Ремастированная версия альбома, вышедшая в 2006 году, включает в себя 4 дополнительные композиции.

 Бонус-треки

  «Candy Man»
 «Let The Good Times Roll»
 «Dream Baby (How Long Must I Dream)»
 «The Actress»

Ссылки 
 Crying на discogs.com

Альбомы Роя Орбисона
Альбомы 1962 года
Рок-альбомы
Альбомы США
Альбомы Monument Records